Вхембе (венда Vhembe) — район провинции Лимпопо (ЮАР). Название района происходит от названия реки Лимпопо у народов тсонга и венда. Административный центр — Тхохояндоу.

История 
Изначально эту территорию заселяли ныне не существующие койсанские народы. Позднее здесь поселились венда, мигрировавшие сюда с территории нынешней Зимбабве. Империя венда господствовала в регионе вплоть до XVIII века, одним из самых известных её лидеров был вождь Тхохояндоу.

В начале XVIII века сюда стали постепенно переселяться буры, которые к концу XVIII века полностью захватили эти земли.

В годы режима апартеида здесь был образован бантустан Венда, в 1973 году объявленный независимым государством. После демонтажа системы апартеида в 1994 году бантустан был реинтегрирован в состав ЮАР, а его столица Тхохояндоу стала административным центром района Вхембе.

География 
Главным географическим объектом района являются горы Саутпансберг.

Население 
В 2011 году население района составляло 1,294,722 человека.

Административное деление 
В состав района Вхембе входят четыре местных муниципалитета:
 Тхуламела (местный муниципалитет)
 Макхадо (местный муниципалитет)
 Мутале (местный муниципалитет)
 Мусина (местный муниципалитет)

Примечания 

Районы ЮАР
Лимпопо